Il singolare  dell'Open Barletta 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pere Riba era il detentore del titolo, ma ha perso al 1º turno contro Alessio Di Mauro.

Aljaž Bedene ha battuto in finale Filippo Volandri 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Fabio Fognini (primo turno)
 Pere Riba (primo turno)
 Filippo Volandri (finale)
 Blaž Kavčič (primo turno)

  Jan Hájek (ritirato)
  Denis Gremelmayr (primo turno)
  Albert Ramos (secondo turno)
  Jaroslav Pospíšil  (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Barletta 2011